Onderdistrict in Indonesië
 Tempuran (Karawang), een onderdistrict van het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Tempuran (Magelang), een onderdistrict van het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tempuran (Bringin), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Tempuran (Demak), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Tempuran (Kota Blora), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Tempuran (Wanayasa), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Tempuran (Kuripan), een plaats in het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Tempuran (Pungging), een plaats in het regentschap Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Tempuran (Pasrepan), een plaats in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Tempuran (Tempuran), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java